Labão (em aramaico: ܠܰܒܰܢ; em hebraico: לָבָן, Moderno: Lavan, Tiberiano: Laban, "Branco"), é um personagem bíblico do livro de Gênesis, chefe dos arameus. Marido de Adinah, Irmão de Rebeca, tio e sogro de Jacó, que casou sucessivamente com suas filhas Lea e Raquel.

Origem do Nome 
A palavra hebraica traduzida para o português significa "branco". Segundo algumas versões, também quer dizer "glorioso". Presume-se que o indivíduo assim chamado na Bíblia recebeu esse nome devido à brancura de sua pele, desde que nasceu.

Família 
Labão foi o idoso e astuto homem que tanto teve a ver com a juventude de Jacó.
Foi casado com Adinah e teve duas filhas gêmeas: Raquel e Lea. Esse ramo da família de Abraão permanecera em Harã, depois que Abraão e Ló continuaram sua migração na terra de Canaã. Tanto Isaque quanto Jacó receberam esposas das mulheres da família que tinha ficado em Harã. Naturalmente, Labão foi uma importante figura nas negociações que tiveram lugar para que Rebeca se tornasse esposa de Isaque. Também foi Labão que enganou mais tarde Jacó, dando-lhe Lea como esposa, no lugar de Raquel, pela qual Jacó já havia trabalhado para Labão pelo espaço de sete anos. O logro, contudo, foi reparado, quando Raquel também lhe foi dada como esposa, uma semana mais tarde em troca de mais sete anos de serviços prestados.

Árvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Personagens do Livro de Gênesis